Города Демократической Республики Конго в алфавитном порядке:

Крупнейшие города

Географическое расположение крупнейших городов 
Города с населением:
  — от 5 000 000 до 15 000 000 чел.
  — от 1 000 000 до 3 999 999 чел.
  — от 700 000 до 999 999 чел.
  — от 500 000 до 699 999 чел.
  — от 300 000 до 499 999 чел. 
<center>

9

Примечания

Ссылки 
 

 
Демократическая Республика Конго
Списки:Республика Конго